L'edizione 2005 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Sparta Sarpsborg, Manglerud Star, Viking 2 – ma essendo una squadra riserve non ha guadagnato la promozione, andata invece allo Haugesund – e Tromsdalen.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Collegamenti esterni
Risultati e statistiche del , del , del  e del  su Fotball.no

Calcio nel 2005
Campionato norvegese di calcio